Riachuelo, ein spanisches Wort für Bächlein oder Flüsschen, ist zudem der Name von:

 Riachuelo (Corrientes), einer Ortschaft in Argentinien
 Río Matanza-Riachuelo, eines Flusses in Gran Buenos Aires
 Riachuelo (Río Paraná), eines Nebenflusses des Río Paraná in Argentinien
 Riachuelo (Rio Grande do Norte), einer Gemeinde in Brasilien
 Riachuelo (Sergipe), einer Gemeinde in Brasilien
 Riachuelo (Chile), einer Ortschaft in Chile
 Riachuelo (Uruguay), einer Ortschaft in Uruguay
 Lojas Riachuelo, brasilianisches Handelsunternehmen

 Riachuelo (Film), der Name eines argentinischen Films aus dem Jahre 1934

Siehe auch:
 Villa Riachuelo